Luís Eugênio Henrique Maria de Ligne 9.º Príncipe de Ligne, Príncipe d'Epinoy, Príncipe d'Amblise e grande da espanha (; Paris, 18 de julho de 1954 - Castelo de Beloeil, 27 de agosto de 1918) Foi um diplomata belga, embaixador extraordinário de Alberto I, Rei dos Belgas, e chefe da Casa de Ligne de 1880 a 1918.

Biografia 
Luís de Ligne nasceu em 18 de junho de 1854, em Paris, França, primogénito de Henri Maximilian, Príncipe Hereditário de Ligne, e de Margarida de Talleyrand-Périgord. Neto de Eugênio I, 8.º Príncipe de Ligne, Luís de Ligne tornou-se chefe da Casa de Ligne com a morte de seu avô em 1880.

Por ocasião da visita do Príncipe Fushimi Hiroyasu a Windsor, em 25 de janeiro de 1910, O rei Eduardo VII do Reino Unido nomeou dois Cavaleiros da Grã-Cruz da Ordem Real Vitoriana (GCVO): Mikado do Japão e Luís de Ligne, embaixador extraordinário de Alberto I, rei da Bélgica.

Luís também foi um cavaleiro da Soberana Ordem Militar Hospitalar de São João de Jerusalém, Rodes e Malta. 

Ele era o tutor da infeliz imperatriz Carlota do México (irmã do rei Leopoldo II da Bélgica), que sofria de loucura, e vivia no Château de Bouchout.

Durante a Primeira Guerra Mundial, o Príncipe Luís recusou-se a entregar os fundos da Cruz Vermelha Belga, que presidia aos alemães. Preso pelo ocupante, ele receberá a ordem para não sair de Beloeil.

Beloeil 

O Castelo de Beloeil sofreu em 1900 um incêndio que devastou grande parte dele. Ele então começou a reconstruí-lo chamando o arquiteto Ernest Sanson e continuando a enriquecer a biblioteca.

Para que o castelo de Beloeil e seu domínio permaneçam nas mãos da Casa de Ligne, ele deixa o castelo, o parque, a biblioteca e os arquivos para seu sobrinho Eugênio II de Ligne e o resto de sua fortuna e seus hectares de floresta para sua filha. O título de Príncipe de Ligne então passa para seu irmão Ernest.

Casamento e descendência 
O príncipe Luís de Ligne ccasou-se em 26 de julho de 1884 em Paris com sua prima Elisabeth Francisca de La Rochefoucauld, filha de Sosthène II, visconde de La Rochefoucauld, duque de Bisaccia, e de Marie Georgine de Ligne. Apenas uma garota veio deste casamento:

 Marie Suzanne Marguerite Louise de Ligne (Mauny, 22 de julho de 1885 - Paris 13 de janeiro de 1971), casou-se em Paris em 29 de janeiro de 1906 (divórcio em 1919) com o príncipe Alexandre de Thurn und táxis, 1.º Duque de Castel Duino, com quem teve;
 o Príncipe Carlos Alessandro de Thurn und táxis, 2.º Duque de Castel Duino, (1907 - 1986) casou-se em Atenas em 28 de novembro de 1949, com a princesa Eugênia da Grécia e Dinamarca, (dirvórcio em 1965). Com descendência;
 o Príncipe Ludwig Almerich de Thurn und táxis, (1908-1989) casou-se em 18 de junho de 1939 em New York com Frances Goodyear (dirvórcio em 1948). Com descendência;
 a Princesa Margarida de Thurn und Taxis, (1909-1990) casou-se em 29 de abril de 1931 em Paris com o Príncipe Caetano de Bourbon-Parma, filho de Roberto I de Parma e de Maria Antónia de Bragança, infanta de portugal. (dirvórcio em 1955). Com descendência.

Títulos 

 18 de julho de 1854 - 27 de novembro de 1871: Sua Alteza o Príncipe Luís de Ligne
 27 de novembro de 1871 - 20 de maio de 1880: Sua Alteza o Príncipe-Hereditário de Ligne
 20 de maio de 1880 - 27 de agosto de 1918: Sua Alteza o Príncipe de Ligne

Referências 

Casa de Ligne
Mortos em 1918
Nascidos em 1854
Príncipes católicos romanos
Diplomatas da Bélgica